Evangelista může být:

 evangelista – autor jednoho z evangelií
 evangelista (kazatel)

 příjmení
 Linda Evangelista (* 1965) – modelka
 Christine Evangelista (* 1986) – herečka

 křestní jméno
 Evangelista Torricelli (1608–1657) – fyzik a matematik
 Jan Evangelista Andres (1783–1825) – lékárník a divadelník
 Jan Evangelista Chadt-Ševětínský (1860–1925) – lesník a spisovatel
 Jan Evangelista Konopas (1833–1090) – novinář a spisovatel
 Jan Evangelista Kosina (1827–1899) – filolog a spisovatel
 Jan Evangelista Kypta (1813–1868) – hudební skladatel
 Jan Evangelista Mitvalský (1861–1899) – lékař
 Jan Evangelista Nečas (1949–1919) – soudce a básník
 Jan Evangelista Purkyně (1787–1869) – biolog
 Jan Evangelista Šťastný (1824–1913) – pedagog
 Jan Evangelista Zelinka starší (2856–1935) – skladatel
 Jan Evangelista Zelinka (1893–1969) – klavírista a skladatel